Сборная Белоруссии по футболу в залах представляет Республику Беларусь на международных соревнованиях по футзалу. Лучший успех на чемпионатах мира показала в 1997, 2000 и 2011 годах — пробились в 1/4 финала. В 2004 году стала чемпионом Европы на домашнем турнире.

Текущий состав сборной 
Список игроков, вызванных для участия в Чемпионате Европы 2016 с 23 по 28 мая 2016.

Недавние вызовы 
Менее года с момента последнего вызова.

Тренерский штаб 
.

Статистика выступлений в официальных турнирах

Чемпионаты Европы 

В итоговых показателях не учтены матчи Чемпионата Европы 1992 и полуфинальный матч Чемпионата Европы 1995 в связи с отсутствием информации по этим играм.

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 Сайт Белорусской федерации футбола в залах

Белоруссия
Футбол в залах в Белоруссии
Футзал